Fictief figuur
Buurman Baasje, personage uit Sesamstraat

Film en televisie
Baas Boppe Baas, Friestalige dramaserie

Personen met de achternaam Baas
Baas B, Nederlands rapper
Cas Baas, Nederlands militair
Gerrit Baas Klaaszoon, Nederlands politicus
Jan Baas, Nederlands honkballer
Jan Baas, Nederlands politicus (PvdA)
Jan Baas, Nederlands politicus (VVD)
Kornelus Baas, Nederlands verzetsman
Lourens Baas Becking, Nederlands botanicus en microbioloog
Maarten Baas, Nederlands industrieel ontwerper
Pieter Baas, Nederlands botanicus
Ada Baas-Jansen, Nederlands politica
Stien Baas-Kaiser, Nederlands schaatsster

Persoon
baas, een werkgever; een leider op het werk

Vermaak
Een eindbaas in computerspellen